Douglastown bezeichnet folgende Ortschaften:

 Douglastown (Angus), ein Dorf in Schottland
 Douglastown (New Brunswick), ein Stadtteil von Miramichi
 Douglastown (Ontario), ein Dorf in Ontario